Котлина може бити:

 Котлина, улегнуће у Земљиној кори

или

 Котлина (Качаник), насеље у општини Качаник, КиМ, Република Србија
 Котлина (Кнежеви Виногради), насеље у општини Кнежеви Виногради, Барања, Република Хрватска

или

 Нишка котлина
 Лесковачка котлина
 Алексиначка котлина
 Горњевеликоморавска котлина
 Врањска котлина
 Љупковска котлина
 Оршавска котлина
 Косовска котлина
 Брестовачка котлина
 Доњемилановачка котлина
 Кочанска котлина
 Доњевеликоморавска котлина

Види још 
 Котао
 Котлић